Snæfell steht für:

 einen vergletscherter Vulkan (1446 m) im Westen Islands, siehe Snæfellsjökull
 einen Vulkan (1833 m) in Island, im Nordosten des Vatnajökull am Eyjabakkajökull, siehe Snæfell (Eyjabakkajökull)
 einen Berg (1383 m) in Island, im Südosten des Vatnajökull in der Nähe des Kálfafellsdalur, siehe Snæfell (Kálfafellsdalur)

Snaefell steht für:
 einen Berg (621 m) auf der Isle of Man, siehe Snaefell (Isle of Man)
 eine Motorsport-Rennstrecke auf der Isle of Man, siehe Snaefell Mountain Course